La métropole du Monténégro et du littoral (en serbe cyrillique :  ; en serbe latin : ) est une juridiction de l'Église orthodoxe au Monténégro, affiliée au Patriarcat de Serbie. Son siège est situé au monastère de Cetinje et sa cathédrale à Podgorica, la capitale du Monténégro. En 2006, elle est administrée par le métropolite Amfilohije.

Histoire

Évêques et métropolites

Subdivisions territoriales

Quelques églises paroissiales

Monastères 
La métropole du Monténégro et du littoral abrite notamment les monastères suivants :

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Amfilohije Radović
 Église orthodoxe monténégrine
 Église orthodoxe serbe

Lien externe 
 Site officiel

Église orthodoxe serbe au Monténégro
Éparchie de l'Église orthodoxe serbe
Fondation en 1219
Cetinje